A Pilot a Jericho című amerikai sorozat első évadának első epizódja. 2006. szeptember 20-án az amerikai CBS csatorna tűzte műsorára, és egész pontosan 11,66 millió néző volt kíváncsi a sorozat bevezető részére.

A pilot epizódot Kaliforniában, Filmoreban vették fel, miközben Jericho várost a Calvert Studios-ban építették fel Kaliforniában, Van Nuys-ban.

Ismertető 

A 32 éves Jake Green visszatér az észak Kansasben található Jericho nevű szülővárosába egy rövid látogatásra egy  ötéves  titokzatos időszak után. Amíg távol volt, Jake nem tartotta a kapcsolatot egyetlen családtagjával vagy barátjával sem, kivéve az édesanyjával, Gaillel. Jake kitérő a távollétével kapcsolatban: több jerichoi is megkérdezte tőle hogy hol volt, azonban mindenkinek különböző válaszokat adott – azt állítja hogy játszott egy kisebb baseball ligában, valamint hogy szolgált a hadseregnél és a haditengerészetnél is.

Jake anyja, Gail, aki egyébként tudja hogy hol volt Jake, nagyon boldog és megkönnyebbült hogy láthatja a fiát. Jake az apjával, a polgármester Johnston Greennel a nagyapjától kapott hagyatékról beszélnek, azonban Johnston visszautasítja a pénz odaadását Jake számára, amíg Jake nem vezet egy "eredményesebb, elfogadhatóbb" életet. Ezt követően Jake elmegy meglátogatni a nagyapja sírját az anyja tiltakozása ellenére. Jake még ugyanezen a napon elhagyja Jerichot, édesanyjának pedig azt mondja, hogy vissza kell térnie San Diegóba.

Ahogy Jake elhagyja a várost, az elnök beszédet intéz az Amerikai Egyesült Államok kongresszusának a világban növekvő agresszióról. Ezzel egyidőben minden televízióadás, rádió és telefonvonal megszakad, a városlakók pedig egy gombafelhőt fedeznek fel a horizonton, a coloradoi Denver irányából. Az autópályán Jake mellett a vele szemből jövő autós is felfigyel a gombafelhőre, aki figyelmetlenségéből Jake sávjába tér át és összeütközik a két autó. Jake eszméletlen lesz az ütközés hatására, míg a másik autó utasai belehalnak a balesetbe.

Mindeközben egy jerichoi általános iskolásokat utaztató iskolabusz tart vissza egy kirándulásról, késve, mivel útközben javításra szorult a busz. Heather Lisinski, a gyerekek kísérője veszi észre először a gombafelhőt. A gyerekek egy őzre lesznek figyelmesek, aki a busz mellett szalad egy pár másodpercig, utána pedig keresztezi az útját és így a busz elüti, a jármű pedig lesodródik az útról.

Az autópályán Jake magához tér, és észreveszi, hogy megsérült a lába. A másik jármű utasairól megállapítja, hogy meghaltak a balesetben. A város irányába kezd sétálni, majd röviddel ezután két gyerekbe botlik, akik segítséget keresnek a balesetet szenvedett busz utasainak. Jake a buszba érve észreveszi, hogy a soför meghalt, Heathernek pedig eltört a lába. A gyerekek közül csak egyvalaki sérült meg, de a sérültnek nagyon nehéz a levegővétel, életveszélyben van. Jake helyben gégemetszést végez, és szívőszálakat használ fel a kislány légzésének ideiglenes helyreállítására. Ezután visszavezeti a buszt a városba.

A gyerekek keresése közben Dawes sheriff és helyettese, Riley egy balesetet szenvedett börtönbuszt találnak. A sötétben iskolabusznak vélik, így védtelenségükben mindkettőjüket lelövik.

A városban Dale Turner üzenetet kap az édesanyjától az üzenetrögzítőjére. Az üzenet vége megszakad egy háttérben hallható hatalmas robbanás hatására. Dale később lejátssza az üzenetet egy csapat felnőttnek Greenék házában. Korábban Green polgármester megpróbálta a városlakókat azzal megnyugtatni, hogy ami Denverben történt lehet hogy csak baleset volt, feltehetőleg egy véletlen katonai szerencsétlenség, és nem feltétlenül egy ellenséges támadás. Kicsivel ezután Gail tájékoztatja a második robbanásról, amely Atlantában történt.

Városlakók tömege jelenik meg a benzinkútnál feltölteni az autóikat és tankjaikat. Az elektromos áram hirtelen megszűnik. A helyzet zavargássá kezd fejlődni, amikor Green polgármester megérkezik a helyszínre és megszólítja a tömeget. Az emberek kérdésekkel bombázzák a polgármestert, aki egy idő után kijelenti, hogy egy másik robbanás is történt Atlantában. A szituáció ismét kezd felforrósodni, amikor az iskolabusz megérkezik a gyerekekkel. Jake felszólítja a tömeget a gyerekek megsegítésére, a bátyjának pedig elmondja, hogy elhajtott egy balesetet szenvedett börtönbusz mellett is.

A kommunikáció teljes hiánya és katonai erő nélkül a jerichoiak ki vannak téve a külvilág hatásainak – nem tudva hogy mi maradt a világukból, és hogy mennyien élték túl a történteket – életben kell maradniuk, meg kell akadályozniuk a pánikot és a káoszt.

Az epizód végén Emily Sullivan, Jake egyik régi barátja látható, aki nem tud a nap eseményeiről, és egy elszigetelt úton halad a repülőtér felé, ahol találkozója van a vőlegényével. Emily az utat göröngyösnek találja, ezért megáll, így észreveszi, hogy a gond az úton heverő halott madarak miatt van.

1x01